Ashurst ou Ashhurst peut se référer à :

Patronyme 
 , joueur britannique de rugby à XIII ;
 , sénateur de l'Arizona de 1912 à 1941 ;
 , footballeur et manager britannique ;
 , historien américain ;
 William Ashurst, footballeur britannique ;
 William Ashhurst, lord-maire de Londres de 1693 à 1694 ;
 , juge britannique ;
 , solliciteur britannique.

Toponyme

Ashurst, village du Hampshire :
 , gare locale.
 Ashurst, paroisse dans le Kent :
 , gare locale.
 Ashurst, quartier de la ville de Skelmersdale ;
 , village du Sussex de l'ouest ;
 , village du Sussex de l'Ouest.

Autres 
 , communauté non-incorporée de l'Arizona ;
 Ashhurst, village de la Nouvelle-Zélande.

Pairie 
 , titre de la Pairie d'Angleterre.

Économie 
 , cabinet d'avocats anglais :
 , branche australienne de la firme.

Voir aussi 
 

Patronyme anglais